Greimerath kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Greimerath, Bernkastel-Wittlich, ort och kommun, Rheinland-Pfalz, 
 Greimerath, Trier-Saarburg, ort och kommun, Rheinland-Pfalz,